«Борец и клоун» — советский цветной художественный фильм, снятый на киностудии «Мосфильм» в 1957 году. Работу над фильмом начал режиссёр Константин Юдин. После его внезапной смерти во время съёмок картину закончил Борис Барнет.

Сюжет 
Одесса на рубеже XIX—XX века. Грузчик и борец-любитель Иван Поддубный приходит в цирк и знакомится с клоуном-дрессировщиком Анатолием Дуровым. Артистам приходится пройти через испытания и унижения. Управляющий цирка нещадно эксплуатирует артистов, которые связаны рабским контрактом. Талант и трудолюбие Поддубного и Дурова позволяет им выйти за пределы провинциального цирка и сделать международную карьеру.

В итоге Поддубный, победив в финале француза Рауля ле Буше, становится победителем первенства мира по борьбе, которое проходило в Париже.

В фильме нашли отражение реальные события — например, то, как Дуров высмеял во время своего представления градоначальника и был изгнан из Одессы.

Конечно, «Борец и клоун» — это фильм, сделанный на заказ, и наш друг Борис слишком хорошо вышколен, чтобы отказываться от тех преимуществ, которые дает режиссёру школа. Именно в этом таится секрет искусства стилизации, благодаря которому «Щедрое лето» не уступает «Серенаде трёх сердец», «Подвиг разведчика» — «Диверсанту», «Девушка с коробкой» — «Нью-Йоркской шляпке», а «Борец и клоун» — «Оттенку алого». Знаменитый стиль Triangle сегодня надо искать не у Аллана Дуана или Рауля Уолша, а как раз у Бориса Барнета.

В ролях 
 Станислав Чекан — Иван Поддубный
 Александр Михайлов — Анатолий Дуров
 Анатолий Соловьёв — Рауль ле Буше
 Борис Петкер — Джузеппе Труцци
 Ия Арепина — Мими
 Георгий Вицин — Энрико
 Кюнна Игнатова — Эстерина Труцци
 Григорий Абрикосов — мистер Фиш
 Леонид Топчиев — Орландо
 Григорий Шпигель — Саламонский
 Александр Гумбург — отец Поддубного
 Полина Нятко — мать Поддубного (в титрах указана как П. Нетко)
 Майя Казакова — Алёна, невеста Поддубного
 Степан Каюков — дядя Ваня
 Юрий Медведев — Никита

В эпизодах
 Александр Хохлов — Капулетто
 Владимир Исаев — эпизод
 Тамара Логинова — жена Дурова
 Владимир Дорофеев — эпизод
 Александр Хвыля — тренер Буше
 Борис Шухмин — эпизод
 И. Крымчак — эпизод
 Галина Фролова — Зелёная
 П. Щербак — эпизод
 Владимир Муравьёв — приятель Фиша
 Василий Бокарев — главный судья (в титрах не указан)
 А. Глущенко — зритель (в титрах не указан)
 Николай Горлов — грузчик в одесском порту (в титрах не указан)
 Афанасий Кочетков — городовой (в титрах не указан)
 Александр Лебедев — паренек в магазине (в титрах не указан)
 Георгий Светлани — скрипач (в титрах не указан)
 Павел Тарасов — зритель (в титрах не указан)
 Михаил Трояновский — доктор (в титрах не указан)
 Зоя Фёдорова — одесситка (в титрах не указана)
 Сергей Ценин — Его Превосходительство зритель в театре (в титрах не указан)

В фильме принимали участие артисты цирка
 В. Суркова — гимнастка на трапеции
 А. Лагранский — клоун
 М. Алексеев
 В. Яновский
 Борис Манжели — дрессировщик лошадей
 Вениамин Белоглазов
 Я. Селифанов
 Е. Плохотников — дрессировщик
 Мастера спорта по борьбе — В. Прокопов, П. Сорокин, Ю. Кузнецов
 Александр Мазур — снялся в роли одного из борцов
 Тренер-консультант по борьбе заслуженный мастер спорта Александр Мазур

Съёмочная группа 

 Сценарий — Николай Погодин
 Режиссёры-постановщики: Константин Юдин, Борис Барнет
 Оператор — Сергей Полуянов
 Режиссёр — Лев Дурасов
 Художники: Василий Щербак, Борис Эрдман
 Художник по костюмам — М. Жукова
 Композитор — Юрий Бирюков
 Звукооператор — Виктор Зорин
 Художник-гримёр — И. Чеченин
 Монтаж — Татьяна Зинчук
 Редактор — Григорий Марьямов
 Комбинированные съёмки:
 Оператор — Игорь Фелицын
 Художник — Н. Звонарёв
 Художник-плакатист — М. Мануйлов
 Оркестр Главного управления по производству фильмов
 Дирижёр — Арнольд Ройтман
 Заместитель директора картины — Сергей Каграманов
 Директор картины — Валентин Маслов

Примечания

Литература

Статьи и публикации

Ссылки 

 
 «Борец и клоун» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Внешние медиафайлы 

 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Бориса Барнета
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы СССР 1957 года
Фильмы о цирке
Фильмы о борьбе
Фильмы о спорте СССР